Selkäluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Selkäluodot (öar), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Selkäluodot (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Selkäluodot (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Selkäluodot (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,84, long 29,75), 
 Selkäluodot (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Selkäluodot (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Selkäluodot (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar